La 2. Fußball-Bundesliga 1992-1993 è stata la diciannovesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio dalla sua introduzione nel 1974; è terminata con la promozione in Bundesliga del Friburgo, che ha vinto il campionato, insieme al Duisburg e al Lipsia.

Capocannoniere del torneo è stato Siegfried Reich del Wolfsburg con 27 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1993-1994.
      Retrocessi in Oberliga 1993-1994.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Friburgo (27)
 Maggior numero di pareggi: St. Pauli (19)
 Maggior numero di sconfitte: Oldenburg (24)
 Minor numero di vittorie: Remscheid, Darmstadt (9)
 Minor numero di pareggi: Oldenburg (10)
 Minor numero di sconfitte: Friburgo (8)
 Miglior attacco: Friburgo (102 gol fatti)
 Peggior attacco: Meppen (41 gol fatti)
 Miglior difesa: Duisburg (40 gol subiti)
 Peggior difesa: Oldenburg (90 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Friburgo (+45)
 Peggior differenza reti: Darmstadt (-36)
 Miglior serie positiva: Hansa Rostock (14, 5ª-18ª)
 Peggior serie negativa: Unterhaching (6, 1ª-6ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Hertha Berlino (6, 25ª-30ª) , Fortuna Colonia (6, 7ª-12ª)
Partite
 Più gol (8):
Oldenburg-Fortuna Düsseldorf 5-3, 22 maggio 1993
Osnabrück-Wolfsburg 3-5, 10 luglio 1992
Eintracht Braunschweig-Chemnitz 4-4, 17 ottobre 1992
Carl Zeiss Jena-Oldenburg 6-2, 20 febbraio 1993
Darmstadt-Magonza 3-5, 25 maggio 1993
 Maggior scarto di gol (6): Osnabrück-Mannheim 6-0, Eintracht Braunschweig-Magonza 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 46 gol nella 19ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 21 gol nella 36ª giornata, 21 gol nella 26ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 9 in 37ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Peter Müller (13)
 Peter Brandauer (12)
 Winfried Buchhart (12)
 Volkmar Fischer (12)
 Frank Fleske (12)
 Günther Frey (12)
 Norbert Haupt (12)
 Jürgen Jansen (12)
 Uwe Lange (12)
 Roland Schäfer (12)
 Manfred Schmidt (12)
 Klaus-Dieter Stenzel (12)
 Peter Weise (12)
 Rainer Werthmann (12)
 Heinz Willems (12)
 Kurt Wittke (12)
 Bernhard Zerr (12)
 Reinhard Kuhne (11)
 Thomas Leimert (11)
 Lutz Wagner (11)
 Bodo Brandt-Chollé (10)
 Bernd Domurat (10)
 Josef Funken (10)
 Bernd Hauer (10)
 Uwe Kemmling (10)
 Lutz Pohlmann (10)
 Michael Prengel (10)
 Jürgen Wippermann (10)
 Hermann Albrecht (9)
 Bernd Heynemann (9)
 Edgar Steinborn (9)
 Wieland Ziller (9)

 Manfred Amerell (8)
 Karl-Josef Assenmacher (8)
 Jürgen Aust (8)
 Rainer Boos (8)
 Hans-Peter Dellwing (8)
 Lutz-Michael Fröhlich (8)
 Markus Merk (8)
 Aron Schmidhuber (8)
 Hartmut Strampe (8)
 Gerhard Theobald (8)
 Günther Habermann (7)
 Hellmut Krug (7)
 Michael Malbranc (7)
 Peter Mölm (7)
 Hans Scheuerer (7)
 Hans-Jürgen Weber (7)
 Alfons Berg (6)
 Hans-Peter Best (6)
 Georg Dardenne (6)
 Manfred Führer (6)
 Hans Fux (6)
 Karl-Heinz Gläser (6)
 Manfred Harder (6)
 Hans-Jürgen Kasper (6)
 Frank Kiefer (6)
 Lothar Löwer (6)
 Hans-Joachim Osmers (6)
 Eugen Strigel (6)
 Wolf-Günter Wiesel (2)
 Bernd Robel (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1992-1993